Цыбасов — фамилия. Известные носители:

 Цыбасов, Игорь Вячеславович (1936—2019) — пилот гражданской авиации, Герой Социалистического Труда (1971).
 Цыбасов, Михаил Петрович (1904—1967) — советский живописец, график, художник кино.